Ure – rzeka w Anglii
 Ure – rzeka we Francji
 Urząd Regulacji Energetyki (URE) – organ rządowy regulujący rynek energii w Polsce

Biografie:
 Andrew Ure – szkocki lekarz, chemik i filozof przyrody
 Jean Ure – brytyjska pisarka
 Mary Ure – brytyjska aktorka
 Midge Ure – brytyjski muzyk
 Stephen Ure – australijski aktor